Fußballfieber bezeichnet:

 Fußballfieber, deutscher Titel des Musicals Damn Yankees von Richard Adler und Jerry Ross aus dem Jahr 1955
 Fußballfieber (1965), deutscher Titel des britischen Spielfilms Cup Fever von David Bracknell aus dem Jahr 1965
 Fußballfieber – Elfmeter für Daddy, US-amerikanischer Spielfilm von Jesse Dylan aus dem Jahr 2005
 Fußballfieber, eine Folge der Jugendbuch-Serie Die drei ??? aus dem Jahr 2005